Atlanchana puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cuphea procumbens; o
 el nombre común de la planta Potentilla candicans.